

Sigle 
 Numero Direzione Generale – identificativo del cliente, ad uso interno in ogni istituto bancario
 NDG – Nome informale di Notre-Dame-de-Grâce Quartiere di Montréal (Canada)

Codici 
 NDG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Tsi-tsihar, Qiqihar, Cina
 ndg – codice ISO 639-3 della lingua ndengereko